

Баниця — село у Врачанській області Болгарії.

 Баниця — болгарська національна страва, листковий пиріг із бринзою.

Баниця — колишнє лемківське село, сучасний присілок Кривого Горлицького повіту Малопольського воєводства Республіки Польща.
 Баниця — лемківське село в Польщі, ґміна Устя-Горлицьке Горлицький повіт Малопольського воєводства.